Miejscowości na Litwie:
 Kietowiszki (Kietawiszki, Naujosios Kietaviškės, Nowe Kietowiszki) – wieś (dawne miasteczko), w okręgu wileńskim, w rejonie elektreńskim, w gminie Kietowiszki
 Senosios Kietaviškės (Stare Kietowiszki) – wieś w okręgu wileńskim, w rejonie elektreńskim, w gminie Kietowiszki 
 Kietaviškės – wieś w okręgu wileńskim, w rejonie trockim, w gminie Hanuszyszki

Linki zewnętrzne